Леж-Кап-Ферре — многозначный термин.

 Леж-Кап-Ферре () —  коммуна на юго-западе Франции, в департаменте Жиронда.
 «Леж-Кап-Ферре» — футбольный клуб, представляющий эту коммуну.